'Teton é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Teton (Idaho)
 Condado de Teton (Montana)
 Condado de Teton (Wyoming)

Ver também
 Teton (desambiguação)

Desambiguações de topônimos